

Geografia

Austria 
 Albersdorf-Prebuch – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Niemcy 
 Albersdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Albersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Zobacz też 
 Albertsdorf